

Toponymie 
 Fanka, un village du département de Kaya, situé dans la province du Sanmatenga et dans la région Centre-Nord au Burkina Faso.

Culture 
 Le fanka est un genre de musique clandestine en Somalie du début du .